Unter Redezeit versteht man:
 die Zeit, in der einem Redner das Recht zur verbalen Äußerung gegenüber Zuhörern eingeräumt wird, siehe Rederecht
 eine Sendung des Hörfunksenders WDR 5, siehe Redezeit (WDR 5)
 eine Sendung des Hörfunksenders NDR Info, siehe Redezeit (NDR Info)